Svenska mästerskapet i ishockey 1932 vanns av Hammarby IF. I finalen besegrades Södertälje SK med 2–1 i Lindarängens ispalats i Stockholm den 28 mars 1932.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång
20 februari: AIK–IFK Mariefred 9–0
20 februari: IK Hermes–Liljanshofs IF 2–0
21 februari: Karlbergs BK–UoIF Matteuspojkarna 4–0
21 februari: Nacka SK–Tranebergs IF 3–0
22 februari: IK Göta–IFK Stockholm 4–0
24 februari: Hammarby IF–Djurgårdshofs IK 8–1
25 februari: Södertälje SK–Djurgårdens IF 0–0
28 februari: Södertälje SK–Djurgårdens IF 2–1

Första omgången
2 mars: Hammarby IF–Karlbergs BK 3–2
2 mars: IK Hermes–Nacka SK 2–1
2 mars: Södertälje SK–Södertälje IF 2–0
4 mars: AIK–IK Göta 4–1

Semifinaler
7 mars: Hammarby IF–IK Hermes 6–3
8 mars: Södertälje SK–AIK 1–0

Final
28 mars: Hammarby IF–Södertälje SK 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
Målskyttar för Hammarby var: Sigfrid Öberg och Ruben Carlsson. För Södertälje gjorde Birger Thorberg målet. Matchen spelades inför  åskådare i Lindarängens ispalats.

Se även
 Elitserien i ishockey 1931/1932
 Klass I i ishockey 1931/1932

Källor

1932 i Sverige
Ishockeysäsongen 1931/1932
1932